Кабана́к-е-Віллагре́н, Кабанак-е-Віллаґрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний захід від Парижа, 26 км на південь від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 742 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2197,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кабанак-е-Віллагрен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кабанак-е-Віллагрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда